Loji (Jatiwangi), een plaats in Indonesië
Loji (Bogor Barat), een plaats in Indonesië
Loji (Simpenan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing